

Aziende 
 LG Electronics – azienda sudcoreana specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche
 LG Group – multinazionale sudcoreana attiva nei settori petrolchimico ed elettronico

Codici 
 LG – codice vettore IATA di Luxair
 LG – codice FIPS 10-4 della Lettonia
 lg – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua luganda
 LG – codice ISO 3166-2 di Louga in Senegal

Sigle 
 Lady of the Garter – dama dell'Ordine della Giarrettiera
 Lietuvos geležinkeliai – ferrovie della Lituania
 Lumen Gentium – una delle quattro costituzioni del concilio Vaticano II

Altro 
 LG – targa automobilistica di Luneburgo in Germania